Florin Mihăescu (n.19 februarie 1923 - d. 19 octombrie 2014) a fost inginer, scriitor și traducător român, discipol și apropiat al lui Vasile Lovinescu, fiind unul dintre cei ce s-a preocupat de publicarea și popularizarea operei acestuia.

Biografie
Florin Mihăescu s-a născut în data de 19 februarie 1923 în comuna Tomșani din județul Vâlcea. A absolvit Liceul „Alexandru Lahovari"   din Râmnicu Vâlcea. În anul 1947 s-a înscris la Institutul Politehnic din București, urmând în paralel și Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității din București. După finalizarea studiilor și-a desfășurat activitatea în domeniul ingineriei construcțiilor.

În anul 1958 l-a cunoscut pe ezoteristul Vasile Lovinescu în casa poetei Lucreția Andriu. Prin intermediul lui Lovinescu, Florin Mihăescu a intrat în contact cu opera filosofului francez René Guénon. Scrierile lui Guénon și Lovinescu l-au influențat profund, făcând  parte din grupul de meditații și studii tradiționale "Hyperion". 

După anul 1989, Mihăescu publică în ziare și reviste din  țară, "Lumea Creștină", "LAI-Cotidianul", "Luceafărul", "Steaua", "Convorbiri Literare", "Viața românească" și altele, dar și în unele din afara țării, precum "Vie della Tradizione", "Conaissance des Religions" etc., studii și eseuri pe teme creștine și tradiționale, fragmente dintr-un  studiu mai vast asupra operei lui William Shakespeare și al lui Vasile Lovinescu. 

Împreună cu Roxana Cristian, o altă apropiată a lui Vasile Lovinescu, Florin Mihăescu s-a ocupat de editarea și publicarea operei lui Lovinescu în anii 90'. A colaborat cu numeroase edituri, inclusiv cu Editura Humanitas, unde a făcut traduceri la unele dintre scrierile lui Réne Guénon, alături de Dan Stanca. Printre aceste menționăm Domnia Cantității și Semnele Vremurilor. 

După anul 2000, Florin Mihăescu a fondat revista Scrieri și studii tradiționale, una dintre cele mai reprezentative reviste guénoniste din România. Interesele sale erau legate, în mod special, de studiul tradiției creștine medievale și de opera lui Shakespeare. Revista publica însă articole ce tratau teme diverse din toate tradițiile lumii, raportându-se la interpretările lui Guénon.

Activitatea lui Florin Mihăescu de promovare a ideilor lui Guénon și Lovinescu, dar și contribuțiile sale personale, au fost foarte apreciate de către profesorul Claudio Mutti în lucrarea Guénon în România, publicată în anul 2003 la București.

Florin Mihăescu a decedat în data de 19 octombrie 2014.

Opera

1.Mihăescu, F.; Cristian, Roxana – Minima Spiritualia, Bucharest, 1995, Rosmarin

2.Mihăescu, F. – Hamlet, Prințul Melancoliei, Buch. 1997, Rosmarin

3.Mihăescu, F.; Cristian, Roxana – Vasile Lovinescu și Funcțiunea Tradițională,  Buch., 1998, Rosmarin

4.Mihăescu, F. – Shakespeare și Teatrul Inițiatic, Buch. 1998, Rosmarin

5.Mihăescu, F. – Omul în Tradiția Creștina, Buch., 1999, Rosmarin

6..Mihăescu, F. – Shakespeare și Tragediile Iubirii, Buch.2000, Rosmarin

7.Mihăescu, F. – Simbol și Ortodoxie, Buch. 2000, Sf.Gheorghe Vechi

8.Mihăescu, F. – Cosmosul în Tradiția Crestină, 2001, Rosmarin

9.Mihăescu, F. – Shakespeare și Tragediile Puterii, Buch., 2001, Rosmarn

10.Mihăescu, F.; Cristian, Roxana –  Réne Guénon și Tradiția Creștină, Buch., 2001, Rosmarin

11.Mihăescu, F. – Shakespeare și Tragediile Insingurarii, Buch., 2001, Rosmarin

12.Mihaescu, F. – Mit și Simbol în Vechiul Testament, Buch.2003, Arhetip

13.Mihăescu, F. – Treptele Cunoasterii inițiatice la Vasile Lovinescu, Buch., 2003, Arhetip

14.Mihăescu, F. – Simbol și Parabolă în Evanghelii, Buch., 2004, Pontifex

15.Mihăescu, F. – Doctrină și simbol în Evanghelia lui Ioan,Piatra Neamț, 2005, Razesu

16.Mihăescu, F. – Spiritualitate și Simbol, Piatra Neamt, 2005, Razesu

17.Mihăescu, F. – Cultura și Simbol, Buch.,2005, Pontifex

18.Mihăescu, F. – W.Shakespeare – Sonete, Buch., 2007, Pontifex

19.Mihăescu, F. – Drama istoriei la W. Shakespeare, Buch., 2008,  Pontifex,

20.Mihăescu, F. – Hermeneutica Sonetelor, Buch., 2008, Pontifex

21.Mihăescu, F. – Simbolismul Scării, Buch., 2009, Pontifex.

22.Mihăescu, F. – Ultima Scripta,s.l (Piatra Neamț), s.a. (2012). Ed. Razesu

Note

Nașteri în 1923
Decese în 2014
Ingineri români
Scriitori români din secolul al XX-lea
Scriitori români din secolul al XXI-lea
Nașteri pe 19 februarie
Decese pe 19 octombrie